Добыча — может означать:

 Добыча — один из видов промысла (наравне с ремеслом).
 Добыча полезных ископаемых — процесс извлечения твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых из недр Земли с помощью технических средств.
 Добыча полезных ископаемых в КНДР
 Добыча меди в Никарагуа
 Добыча руды
 Добыча золота
 Добыча урана в России
 Добыча газа
 Добыча торфа
 Добыча нефти
 Добыча — захваченные ресурсы во время войны.

СМИ, культура, искусство 
 Литература
 «Добыча» — роман французского писателя Эмиля Золя, входящий в его цикл «Ругон-Маккары».
 «Добыча» — книга Дэниела Ергина об истории нефтедобычи и нефтяного бизнеса.

 художественный фильм
 «Добыча» — фильм ужасов 2010 года.
 «Добыча» — фильм ужасов 2019 года.
 «Добыча» — американский фантастический боевик режиссёра Дэна Трахтенберга по сценарию Патрика Эйсона.
 «Добыча ветра» — французский чёрно-белый немой фильм Рене Клера 1927 года.
 «Смертельная добыча» — американский боевик 1987 года режиссёра Дэвида Прайора.
 «Лёгкая добыча» — фильм нуар режиссёра Ричарда Куайна, вышедший на экраны в 1954 году.
 «Трудная добыча» — американский кинофильм 1995 года.
 «Крутая добыча» — криминальный боевик 2000 года режиссёра Курта Восса.

См. также 

 Трофей (добыча)
 Система добычи